Seznam divizij z zaporedno številko 24.

Seznam 
 Pehotne
 24. divizija (Združeno kraljestvo)
 24. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 24. tankovska divizija (Wehrmacht)

 Konjeniške
 24. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi